Blaznik ist der Familienname folgender Personen:

 Jožef Blaznik (1800–1872), slowenischer Drucker und Verleger
 Pavle Blaznik (1903–1984), jugoslawischer Historiker